Camera con vista (A Room with a View) – romanzo di E. M. Forster del 1908
 Camera con vista (A Room with a View) –  film del 1985 diretto da James Ivory
 A Room with a View – film per la televisione del 2007 diretto da Nicholas Renton